Ill Manors — альбом британского рэпера Plan B, выпущенный 23 июля 2012 года, который включал несколько песен из фильма «Неблагоприятные кварталы» (и частично был в качестве саундтрека), снятому самим музыкантом в качестве режиссёра. Часть песен были записаны для альбома уже после выхода фильма.

Ill Manors дебютировал на первом месте в британском хит-параде UK Albums Chart, получил положительные отзывы музыкальной критики и имел номинацию на премию Mercury Prize.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий (обзор на Metacritic) и вошёл в шорт-лист музыкальной премии Mercury Prize,, став первым альбомом-саундтреком здесь номинированным. Награда была в конечном итоге вручена альбому An Awesome Wave инди-рок группы Alt-J.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы США
Саундтреки Atlantic Records
Саундтреки 2012 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Plan B